Три корабля Королевского флота Великобритании назывались HMS Vindictive:

 HMS Vindictive (1813) — 74-пушечный корабль 3 ранга. Спущен на воду в 1813 году. Продан в 1871 году.
 HMS Vindictive (1897) — бронепалубный крейсер типа «Аррогант». Спущен в 1897 году. 23 апреля 1918 года принял участие в рейде на Зеебрюгге, где и был затоплен как блокшив.
 HMS Vindictive (1918) — тяжёлый крейсер типа «Хокинс». В 1918 году перестроен в авианосец, впоследствии вновь перестроен в тяжёлый крейсер. Продан на слом в 1947 году.